Шьеу () — река в Румынии, в регионе Трансильвания, левый приток реки Сомешул-Маре, относится к бассейну Дуная. Длина — 71 километр. Площадь водосборного бассейна 1818 km². Название реки происходит от венгерского sajó «солёная река» — só «соль» + jó «вода, река»

Берёт начало в коммуне . Течёт в северо-западном направлении по жудецу Бистрица-Нэсэуд. Впадает в Сомешул-Маре близ города Беклян.

Главные притоки —  (левый),  (правый) и  (правый).

Примечания 

Бассейн Тисы
Реки Румынии
Бистрица-Нэсэуд (жудец)